Lijst van rijksmonumenten in Nes (Ameland) : rijksmonumenten in Nes (Ameland)
 Lijst van rijksmonumenten in Nes (Boornsterhem) : enkele rijksmonumenten in Nes (Heerenveen)
 Lijst van rijksmonumenten in Nes (Dongeradeel) : enkele rijksmonumenten in Nes (Dongeradeel)